Финал Кубка Хорватии по футболу 2018 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2017/2018, в котором встречались загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита. Матч состоялся 23 мая на стадионе «Цибалия» в Винковци. Матч завершился победой «Динамо» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2018
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2018 году
События 23 мая
Май 2018 года